Cet article recense les places de la Libération.

Par pays

Égypte 
 Midan Tahrir, (en arabe : ), Le Caire

France 

 Place de la Libération à Bobigny ;
 Place de la Libération à Bourg-la-Reine ;
 Place de la Libération à Dijon ;
 Place de la Libération à Levallois-Perret ;
 Place de la Libération à Troyes ;
 Place de la Libération à Vannes.

Voir aussi 

 
 
 

Libération Place
Libération